Ра́йан Ке́лли (; род. 1986) — американский актёр, больше всего известный зрителям по ролям в фильмах «Жестокий ручей», «Молитвы за Бобби» и «Бен-10: Инопланетный рой», а также в молодёжном телесериале «Волчонок».

Ранние годы 
Родился 31 августа 1986 года в западном пригороде Чикаго  (штат Иллинойс). Он пятый по старшинству ребёнок в семье из 14 братьев и сестер. Когда Райану было два года, мать повезла его и пятерых братьев и сестер в Чикаго на встречу с агентом по рекламе. Так в детстве Келли начал свою актёрскую карьеру с рекламы и снялся в более чем 50 роликах, а во время учёбы в начальной школе получил свою первую роль в кино. Когда Райану исполнилось 18 лет, он переехал жить в Лос-Анджелес.

Актёрская карьера 
В 2002 году Келли снялся в роли Райана Джеймса в двух эпизодах «Тайны Смолвилля». В 2004 году играл в фильме «Жестокий ручей» и, вместе с другими актёрами главных ролей, получил специальную награду «Независимого духа». Также вместе с актёрским ансамблем фильма «Ещё зелёные» получил награду на кинофестивале в Форт-Лодердейле. В 2008 году Райан сыграл роль пятнадцатилетнего Дерека Риза, старшего брата Кайла Риза, в телесериале «Терминатор: Хроники Сары Коннор», а в 2009 роль Бобби Гриффита в номинированном на «Эмми» и «Золотой глобус» телефильме «Молитвы за Бобби». В это же время актёр снялся в сиквеле фильма «Бен 10: Наперегонки со временем» — «Бен 10: Инопланетный рой». В январе 2012 года Келли снимался в фильме «Sexting in Suburbia».

Фильмография

Примечания

Ссылки